Geografia
 Araguari, município brasileiro
 Cutias do Araguary, município brasileiro
 Rio Araguari (Amapá), rio brasileiro
 Rio Araguari (Minas Gerais), rio brasileiro

Outros
 Periquitão-maracanã, pássaro também chamado de araguari
 Barão de Araguari, título nobiliárquico brasileiro
 Araguari Atlético Clube, clube brasileiro de futebol 
 Vapor Araguari, navio de guerra brasileiro da Guerra do Paraguai

Desambiguações de topônimos